Вила-Кова-а-Коэльейра:

 Вила-Кова-а-Коэльейра — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Визеу. 
 Вила-Кова-а-Коэльейра — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Гуарда.